Sierra Blanca (Teksas)

Szczyty 
 Sierra Blanca (szczyt w Andaluzji)
 Sierra Blanca (szczyt w Nowym Meksyku)

Zobacz też